Соледад има више значења:

 Соледад
 Соледад (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Соледад (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Соледад (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соледад (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соледад (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Соледад (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Соледад (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Соледад (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Соледад (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Соледад (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Соледад (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Соледад (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Соледад (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Соледад (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Соледад (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Соледад, Ел Тијангис (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику